Brainin, Breinin oder Brajnin ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Brainin (1905–1996), österreichischer Dichter und Übersetzer
 David Brainin (1905–1942), französischer Maler und Tänzer  
 Elisabeth Brainin (* 1949), österreichische Psychoanalytikerin und Autorin
 Fritz Brainin (1913–1992), österreichisch-amerikanischer Schriftsteller
 Harald Brainin (1923–2006), österreichischer Schriftsteller
 Hugo Brainin (geboren 1924), österreichischer Schlosser, Überlebender des Holocaust und Zeitzeuge
 Lotte Brainin (1920–2020), österreichische Widerstandskämpferin und Überlebende des Holocausts
 Max Brainin (1909–2002), österreichisch-amerikanischer Werbegrafiker  
 Michael Brainin (* 1951), österreichischer Neurowissenschaftler
 Norbert Brainin (1923–2005), österreichisch-britischer Violinist
 Peter Brainin (* 1959), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Raymond Breinin (1910–2000), russisch-amerikanischer Maler und Designer
 Ruben Brainin (1862–1939), russisch-amerikanischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Sofie Röhr-Brajnin (1861–1937), polnisch-deutsche Sängerin (Sopran)
 Valeri Brainin (* 1948), russisch-deutscher Musikfunktionär, -pädagoge und -theoretiker